Tabernacle (ou Tente de la rencontre), dans l'Exode : tente abritant l'Arche d'alliance à l'époque de Moïse.
 Tabernacle, dans l'Église catholique : meuble abritant le ciboire contenant les hosties.
 Tabernacle (prononcé tabarnak) : sacre ou juron québécois.

Voir aussi 
 Le tabernacolo italien ; édicule votif érigé sur la voie publique comportant une image pieuse à destination des passants.
 Tabernacle de Salt Lake City : édifice de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.
 The Tabernacle : édifice historique à Atlanta en Géorgie parfois appelé Tabby qui était House of Blues, autrefois le Tabernacle Baptiste
 Tabernacle 101, film d'horreur australien réalisé par Colm O'Murchu et sorti en 2019.